Juan de Durazzo o Juan de Gravina (1294 - 5 de abril de 1336), conde de Gravina desde 1315 hasta 1336, duque de Durazzo desde 1332 hasta 1336 y príncipe de Acaya desde 1322 hasta 1332, fue el hijo menor del rey Carlos II de Anjou y María de Hungría.

Biografía 

Juan era el hijo menor del rey Carlos II de Anjou y María de Hungría. También fue hermano menor de Carlos Martel de Anjou, San Luis de Tolosa, Roberto I de Nápoles y Felipe I de Tarento.

El 3 de septiembre de 1313 fue nombrado capitán general de Calabria. En 1315, sucedió a su hermano Pedro, conde de Gravina después de que este fue muerto en la batalla de Montecatini.

La muerte de Luis de Borgoña en 1316 dejaba viuda a Matilde de Henao, princesa de Acaya. Su soberano, el hermano de Juan Felipe I de Tarento, la había llevado a la fuerza a Nápoles en 1318 para casarse con Juan, un diseño destinado para poner el Principado de Acaya en la herencia angevina. El matrimonio, celebrado en marzo de 1318, fracasó en su objetivo: Matilde se negó a renunciar a sus derechos sobre Acaya a favor de su marido y finalmente contrajo matrimonio  en secreto con Hugo de La Palice. Esto violaba el contrato de matrimonio de su madre Isabel, que había comprometido a Isabel y todas sus herederas mujeres que no debían casarse sin el permiso de su señor feudal. Por estos motivos, Felipe la despojó de Acaya y se lo otorgó a Juan: el matrimonio fue anulado por falta de consumación, y Matilde fue encarcelada en el Castel dell'Ovo.

Juan hizo una expedición militar, financiado por los Acciaioli, en 1325 para reclamar Acaya, ya que había perdido gran parte de su extensión original. Mientras restablecía su autoridad en Cefalonia y Zacinto, fue incapaz de recuperar Eskorta del control del Imperio bizantino.

En 1332, Felipe de Tarento murió y fue sucedido por su hijo Roberto de Tarento, quien se convirtió en el nuevo soberano de Acaya. No deseando jurar lealtad a su sobrino, Juan decidió  renunciar a sus derechos sobre Acaya a cambio de los derechos de Roberto en el Reino de Albania y un préstamo de 5.000 onzas de oro a Niccolò Acciaioli, y desde entonces adoptó el estilo de «duque de Durazzo».

Matrimonio 

El 14 de noviembre de 1321, Juan tomó una segunda esposa, Inés de Périgord, hija de Helie VII, conde de Périgord y Brunisenda de Foix. Tuvieron tres hijos:

Carlos de Durazzo (1323–1348). Casado con María de Calabria.
Luis de Durazzo (1324–1362), conde de Gravina
Roberto de Durazzo (1326–1356)

Tuvo un hijo ilegítimo: Tristano de Serrona (1334 + 1356).

Ancestros

Referencias

Fuentes 
 
 
 

Duques de Durazzo
Condes palatinos de Cefalonia y Zacinto
Dinastía Anjou-Durazzo
Príncipes de Acaya del siglo XIV
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Nápoles
Nobles de Italia del siglo XIV